AQOS, Aqos, AQOs oder AQoS steht für:

 AQOS Technologies, für den Genfer Auto-Salon 2016 angekündigtes serbisches Automobilunternehmen
 A Question of Sport, BBC-Sportquiz mit über 1000 Episoden
 Application Quality of Service, MPEG-21-Methode
 Adaptive Quality of Service
 Air Quality Objectives, Luftreinhaltevorschriften in Hongkong

AQOS